Уго Фатторусо (, 29 июля 1943, Монтевидео) — уругвайский композитор, аранжировщик, певец.

Биография 
С 1952 года вместе с отцом и братом Освальдо Фатторусо участвовал в трио «Fattoruso». С 1959 по 1963 играл в группе «The Hot Blowers». С 1964 по 1969 в популярной рок-группе Los Shakers.

Фильмография

Ссылки 
 
 Биография

Музыканты Уругвая
Джазовые пианисты
Джазовые композиторы